Dědina je označení pro vesnici, které je poměrně běžné zejména v moravských nářečích. Původ tohoto označení tkví v někdejším vlastnictví vesnice pánem, v jehož rodu se tato dědila z generace na generaci (zděděný statek), nebo šlo o půdu v nedílném vlastnictví rodin jednoho rodu.

Mimo tento hlavní význam existují ještě další odvozené významy:

Konkrétní jména
 Sídliště Na Dědině v Praze, Ruzyni
 Dědina – pravostranný přítok Orlice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové
 Nová Dědina – více sídel

Dědina je též české příjmení
 Jan Dědina (1870–1955) – český malíř a ilustrátor
 Ivo Gabriel Dědina (1922–1999) – hudební skladatel, ekolog a filosof

 Václav Dědina – více osob

Externí odkazy